Чемал — село в Республике Алтай Российской Федерации. Административный центр Чемальского района и Чемальского сельского поселения.

Этимология 
Распространено мнение о происхождении топонима Чемал от  — «муравей»; «муравейник»; «с муравьями». Существует версия о связи с древнеперсидским «шамал», что значит: ветер.

История 
В середине XIX века, с согласия коренного населения здесь поселились 30 крестьянских семей из Смоленской волости Бийского уезда.

Основано в 1842 году. В 1849 году образован миссионерский стан, который с того времени контролировал развитие Чемала. В конце XIX века село стало известно как бальнеологический курорт. Сюда приезжали томские интеллигенция и учёные, здесь бывали В. В. Сапожников, Г. Н. Потанин, В. Я. Шишков и другие.

В советское время, в 1930-х годах был основан курорт для руководителей партии и государства, а также их семей. При участии жены М. И. Калинина Екатерины Ивановны, которая жила здесь в 1931—1935 годах, создан противотуберкулёзный санаторий, совхоз, хлебопекарня, банно-прачечный комбинат.

Физико-географическая характеристика 
Расположено в 60 км по прямой к югу от Горно-Алтайска, по автомобильной дороге около 100 км. Находится на правом берегу Катуни, при впадении в неё реки Чемал. Раскинулось в относительно широкой долине, окружённой отрогами хребта Иолго. Выделяются вершины Крестовая (1336 м) и Верблюд (928 м).

Климат 

Характерной особенностью Чемала является довольно мягкий для Сибири климат. Среднегодовая температура воздуха: +4,4 °C, атмосферное давление колеблется в пределах 718…736 мм рт. ст., относительная влажность воздуха: 66,6 %,средняя скорость ветра: 1,4 м/с. Средний годовой максимум составляет: +12 градусов. 163 дня в году в Чемале дуют фёны.

Рекордный максимум осадков за сутки: 86 мм. (отмечен в июле 1974 года). Рекордный максимум осадков за месяц: 182 мм. (отмечен в июле 1972 года).

Нижняя облачность составляет 3,6 балла, общая облачность: 5,8 баллов.

Население

Туризм 
Чемал — один из рекреационных центров Республики Алтай. В селе и в его округе расположено большое количество туристических баз и кемпингов. Известно как горноклиматический курорт.

Достопримечательности 

В южной части села находится Чемальская ГЭС, одна из первых гидроэлектростанций в регионе, построенная в 1931—1935 годах силами заключенных Сибирского управления лагерей особого назначения (СибУЛОН). В её окрестностях расположено большое количество торговых палаток с сувенирами, кафе, различные аттракционы. В 2013 году водовод ГЭС был разморожен, а паводок 2014 года нанёс сооружениям станции значительные повреждения. В 2015 году гидроэлектростанция выведена из эксплуатации, водохранилище полностью опорожнено. В настоящее время плотина функционирует в качестве музея.

Ниже по течению Катуни от устья реки Чемал, недалеко от ГЭС на живописной скале-острове Патмос, стоящей посреди реки, расположен женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря. Остров соединен с берегом реки пешеходным подвесным мостом. Рядом с храмом в скале вырублен образ Богородицы с младенцем.

В Чемале расположен созданный ага-зайсаном алтайского народа Александром Киндышевичем Бардиным Алтайский центр, экспозиции которого рассказывают об истории, верованиях и быте алтайцев.

Радиовещание 
 100,9 МГц (ПЛАН) Радио Маяк;
 102.4 МГц Радио «Алтай FM»;
 103.2 МГц «Радио Шансон»

Известные уроженцы 
 Муха, Владимир Дмитриевич (1935—2016) — ректор Курской государственной сельскохозяйственной академии (1988—2005), доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки РФ, академик Российской академии естественных наук.

Топографические карты

Примечания

Ссылки 

 Панорама 360° с туристической тропы вблизи острова Патмос.

Населённые пункты Чемальского района
Районные центры Республики Алтай
Бывшие посёлки городского типа Республики Алтай